Yang Guang (; ur. 11 maja 1984 w Tonghua) – chiński skoczek narciarski. Olimpijczyk (2006), uczestnik mistrzostw świata (2019), trzykrotny uczestnik zimowej uniwersjady (2005, 2007 i 2009), dwukrotnie brał udział w zimowych igrzyskach azjatyckich (2011 i 2017). Medalista chińskich igrzysk zimowych i mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W 2006 wziął udział w konkursie drużynowym na skoczni normalnej podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006, zajmując, wspólnie z reprezentacją Chin, ostatnią, 16. pozycję.

W swojej karierze trzykrotnie brał udział w zimowej uniwersjadzie – w 2005 zajął indywidualnie 39. (skocznia duża) i 41. (normalna) miejsce, a drużynowo 10. pozycję, w 2007 indywidualnie uplasował się na 46. (duża) i 50. (normalna) miejscu, a w 2009 był 34. w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej. W 2009 wystartował także w konkursie drużynowym kombinatorów norweskich, zajmując ostatnią, 7. pozycję.

Dwukrotnie startował w zimowych igrzyskach azjatyckich – w 2011 był 11. w konkursie indywidualnym na skoczni dużej i 4. w konkursie drużynowym na tym samym obiekcie, a sześć lat później zajmował indywidualnie 13. (skocznia normalna) i 14. (duża), a drużynowo 4. pozycję.

W lutym 2019 wziął udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym, jednak został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach konkursu indywidualnego na skoczni normalnej.

Wystąpił w kilkudziesięciu konkursach Pucharu Kontynentalnego, ani razu nie zdobywając punktów. W zawodach tej rangi najwyżej (dwukrotnie) uplasował się na 31. miejscu – 3 i 5 września 2009 podczas letniej rywalizacji w kompleksie Alpensia Jumping Park (w obu przypadkach pokonał jednak tylko 3 rywali). W swojej karierze zdobywał za to punkty cyklu FIS Cupu, najlepsze wyniki (dwukrotnie 8. lokata) notując w grudniu 2018 w słabo obsadzonych (w obu wystartowało niespełna 30 sportowców) zawodach w Park City.

Medalista chińskich igrzysk zimowych – w 2012 i 2016 zdobywał brązowe medale w konkursach indywidualnych, w 2016 zwyciężając także w konkursie drużynowym, a w 2020 w letniej części rywalizacji zwyciężył w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej, w konkursie drużynowym na skoczni średniej i rywalizacji zespołów mieszanych na obiekcie normalnym, a w części zimowej zdobył złote medale w konkursie drużynowym i rywalizacji drużyn mieszanych na obiekcie normalnym oraz srebrne w zawodach indywidualnych na skoczni normalnej i dużej. Stawał również na podium mistrzostw kraju – zdobył złoty medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zimą 2019.

Igrzyska olimpijskie

Drużynowo

Starty Y. Guanga na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty Y. Guanga na mistrzostwach świata – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Guanga na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Chińscy skoczkowie narciarscy
Chińscy kombinatorzy norwescy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Urodzeni w 1984